Das Bistum São Tomé und Príncipe (lat.: Dioecesis Sancti Thomae in Insula) ist eine auf São Tomé und Príncipe gelegene römisch-katholische Diözese mit Sitz in São Tomé und umfasst den Staat São Tomé und Príncipe.

Geschichte  
Papst Paul III. gründete am 3. November 1534 mit der Bulle Aequum reputamus das Bistum aus Gebietsabtretungen des Erzbistums Funchal und unterstellte es dem Erzbistum Lissabon als Suffragandiözese.

Am 16. November 1616 wurde es Teil der Kirchenprovinz des Erzbistums Bahia. Mit der Apostolischen Konstitution Quae olim wurde es am 13. Januar 1844 erneut Teil der Kirchenprovinz des Patriarchats von Lissabon. Später wurde es immediat dem Heiligen Stuhl.

Teile seines Territoriums verlor es zugunsten der Errichtung folgender Bistümer:
20. Mai 1596 an das Bistum Angola und Kongo;
21. Januar 1612 an die Apostolische Administratur Mosambik;
8. Juni 1818 an das Apostolische Vikariat Kap der Guten Hoffnung;
22. Januar 1842 an das Apostolische Vikariat der zwei Guineas und Senegambias.

Statistik

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Diözesen
 Liste der Bischöfe von São Tomé und Príncipe
 Bischofskonferenz von Angola und São Tomé

Weblinks 
 
 

Sao Tome und Principe
Römisch-katholische Kirche in São Tomé und Príncipe
Gegründet 1534
Água Grande